Léga ima več pomenov.

Matematika in naravoslovje 

Najpogostejša raba pojma lega je v matematiki in naravoslovju, kjer se uporablja tudi pojem položaj. V tem smislu pojem izraža prostorski odnos česa do česa drugega: otoška lega države; prevladujoča lega stavbe; medsebojna lega; lega točke v ravnini; lego letala; zemljepisna lega. Trenutno lego točkastega telesa določa krajevni vektor, po navadi je mišljen trirazsežni prostor.

Tehnika 

 tram, na katerem kaj sloni, leži: lega pri mostičku

Glasba 

 območje ali del območja človeškega glasu ali instrumenta: igrati violončelo v nizki legi; altovska, basovska lega